Wühr steht für:
 Wühr (Familienname), deutscher Familiennamen, zu Namensträgern siehe dort 

Wühr ist der Name verschiedener Orte 
 Wühr (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wühr (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wühr (Gemeinde Sonntagberg), Ortsteil von Sonntagberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Wühr (Gemeinde Schardenberg), Ortsteil von Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 der deutsche Name der tschechischen Stadt Vír